Хачынчай (,  — Хаче́н; устар. Хачинчай) — река в Закавказье, правый приток Куры.

Согласно административно-территориальному делению Азербайджана, река протекает по территории Кельбаджарского, Тертерского, Агдамского и Бардинского районов.

Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), фактически контролирующей часть пересекаемой рекой территории, она протекает через Мартакертский район НКР.

Берёт начало на южном склоне горы Уюхлу. Течёт на северо-восток. В верховьях протекает по Карабахскому нагорью (северо-восточная часть Армянского нагорья), а в низовьях — на Кура-Араксинской низменности. В горах на реке сооружено Хачинчайское водохранилище. Выходит на равнину у посёлка Максудлу. После пересечения Верхне-Карабахского канала русло реки канализовано. Впадает в Куру с правого берега.

Хачен был одной из трёх главных рек Арцаха. В средние века называлась по-армянски Хаченагет. Во второй половине XVIII — начале XIX вв. (период существования Карабахского ханства) называлась Хачин-чай.

Источниками реки являются грунтовые, подземные и дождевые воды.

Водохранилище 
В Агдамском районе Азербайджана, на реке Хачынчай расположено Хачинчайское водохранилище. Близ водохранилища находятся сёла Джинли, Алиагалы и Алимадатли.

Вместительность водоёма составляет 23 млн м³, площадь — 1,76 км².

Функционировало с 1964 по 1993 год. С 1993 года и до ноября 2020 года находилось под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В 2021 году Азербайджан приступил к очистке прилегающей к водохранилищу территории от мин.

См. также 
 Гидрография Азербайджана
 Гидрография Нагорно-Карабахской Республики
 Хачинчайское водохранилище

Примечания 

Притоки Куры
Реки Азербайджана
Реки Нагорно-Карабахской Республики